{{Ficha de videojuego
|nombre        = The King of Fighters 2002 
|imagen        = 
|ancho         = 
|pie           = 
|director      = 
|productor     = 
|diseñador     = 
|programador   = 
|artista       = 
|escritor      = 
|compositor    = Papaya (Masahiko Hataya)
|versión       = 
|versión fecha = 
|versión desarrollo = 
|versión desarrollo fecha = 
|motor         = 
|lanzamiento   = 10 de octubre de 2002{{lista desplegable|'Neo GeoSega DreamcastXboxPlayStation 2Xbox Live ArcadeSteamPlayStation Network}}Android{{Lanzamientovj | INT=25 de Enero de 2022 
|anterior      = The King of Fighters 2001
|posterior     = The King of Fighters 2003
|clasificación = 
|formato       = Cartucho
|requisitos    = 
|licencia      = Propietaria
|sitio web     = Sitio oficial
|mueble        = Mueble vertical y mueble con asientos
|sistema arcade = Neo Geo 
|hardware      = 
|vídeo         = 320x224
|audio         =
}}The King of Fighters 2002: Challenge to Ultimate Battle'' es un videojuego arcade  lanzado por Eolith en el año 2002. Es el noveno juego de la saga The King of Fighters y es el segundo y último The King of Fighters desarrollado por Eolith.

Al igual que el The King of Fighters '98, este juego es un "Combate de ensueño" con personajes de todos los The King of Fighters anteriores, incluidos los que murieron durante la historia. La historia canónica continúa en el The King of Fighters 2003. Es la cuarta y última parte de la saga de Rugal Bernstein, quien al igual que en sus predecesores The King of Fighters '95 y The King of Fighters '98 permanece en su estado de Omega Rugal.

En este juego vuelve el juego de equipo compuesto por tres personajes. Además posee cambios importantes en la jugabilidad, como el "Free Cancel System" o "Sistema Modo MAX", la "Evasión de emergencia rápida" y "Activación de modo MAX rápida", al margen de incontables cambios en los especiales de cada personaje y sus propiedades.

En el año 2009 salió una versión de The King of Fighters 2002 Challenge To ultimate Battle llamado King of fighters 2002 UM, el cual cuenta con varias mejoras gráficas con respecto a su entrega anterior, nuevos escenarios y una renovada banda sonora. Se incluyen además todos los personajes que aparecieron entre The King of Fighters '99 y The King of Fighters 2001, agregándoles nuevos ataques en cuánto sea necesario. Se reemplazó a K9999 por Nameless. También tiene la opción de desbloquear a todos los jefes de las entregas anteriores, añadiéndole nuevas características, como por ejemplo la capacidad de agacharse para los jefes que no contaban con esta característica en entregas anteriores. 

Es considerado por muchos como una de las mejores entregas de toda la franquicia.

 Personajes Japan Team  Kyo Kusanagi 
  Benimaru Nikaido 
  Goro Daimon Fatal Fury Team  Terry Bogard 
  Andy Bogard 
  Joe Higashi Art of Fighting Team  Ryo Sakazaki 
  Robert Garcia 
  Takuma Sakazaki Ikari Team  Leona Heidern 
  Ralf Jones 
  Clark StillKOF 96 Team / Yagami Team  Iori Yagami 
  Mature 
  VicePsycho Soldiers Team  Athena Asamiya 
  Sie Kensou 
  Chin Gentsai  Women Fighters Team  Mai Shiranui 
  Yuri Sakazaki 
  May LeeKorea Team  Kim Kaphwan 
  Chang Koehan 
  Choi Bounge 97' Special Team  Ryuji Yamazaki 
  Blue Mary
  Billy Kane 
  KOF 98 Team / Orochi Team
  Yashiro Nanakase / Orochi Yashiro 
  Shermie / Orochi Shermie 
  Chris / Orochi Chris 

KOF 99 Team / K' Team
  K' 
  Maxima 
  Whip 

KOF 00 Team / Agent Team
  Vanessa 
  Ramón 
  Seth 

Subjefes: 

KOF 01 Team / NESTS Team
  Kula Diamond 
  K9999 
  Ángel 

Jefe final
  Omega Rugal 

Personaje Oculto
 Kusanagi

Exclusivos de consola
  Shingo Yabuki  (versiones de Dreamcast, PS2 y Xbox) 
  King  (versiones de Dreamcast, PS2 y Xbox)
  Geese Howard  (versiones de PS2 y Xbox) 
  Goenitz (versiones de PS2, Xbox)
  Orochi Iori (versiones de PS2 y Xbox)

Referencias 

Videojuegos de The King of Fighters
Videojuegos arcade
Videojuegos para Dreamcast
Videojuegos para PlayStation 2
Videojuegos para Xbox
Videojuegos desarrollados en Corea del Sur
Videojuegos de SNK
Videojuegos de lucha
Videojuegos de 2002
Videojuegos ambientados en Japón
Videojuegos ambientados en México
Videojuegos ambientados en China
Videojuegos ambientados en Camboya
Videojuegos ambientados en Grecia
Videojuegos ambientados en Italia
Videojuegos ambientados en Corea del Sur
Videojuegos ambientados en los Países Bajos
Videojuegos ambientados en Estados Unidos